«Конан-разрушитель» () — боевик в жанре фэнтези. Фильм является продолжением фильма «Конан-варвар» и рассказывает о приключениях Конана, персонажа повестей Роберта И. Говарда. Новелизация этого сюжета была позднее написана писателем-фантастом Робертом Джорданом.

Сюжет 
Действие происходит спустя несколько лет после событий «Конана-варвара». Конан и его комичный спутник, вор по имени Малек, попадают на службу к королеве Тарамис из Шадизара. Тарамис нанимает Конана и Малека сопровождать принцессу Дженну и её телохранителя Бомбату в поиске двух волшебных предметов: волшебного кристалла и рога Дагота. Конану за это обещано воскрешение его возлюбленной, Валерии. Бомбате королева дает тайную инструкцию: по окончании миссии избавиться от Конана.

Компания отправляется в путь, по дороге к ним присоединяются чернокожая воительница Зула и старый друг Конана, мудрец Акиро. Отряд готовится проникнуть в волшебный замок колдуна Тот Амона, где хранится кристалл. Но волшебник делает ход первым: он похищает принцессу и уносит её в свой замок. В поисках принцессы герои доплывают до замка, где Конану приходится принять бой с демоном-ракшасом, в которого превратился Тот Амон. После победы Дженна забирает кристалл.

Отряд отправляется на поиски рога. Они находят его в зачарованном подземелье, открыв вход с помощью кристалла. Акиро обнаруживает на стенах святилища древнюю надпись, гласящую, что пробуждение Дагота с помощью рога погубит мир. Однако Конан, мечтающий о воскресении Валерии, не слушает его и забирает рог. В этот момент на них нападают хранители подземелья, отряд вынужден бежать по узким тоннелям. Бомбата, исполняя приказ королевы, обрушивает тоннель за собой, отрезав Конана и его друзей от себя и Дженны, которую он везёт в Шадизар.

В Шадизаре его уже ждет королева, чтобы начать церемонию. Рог вставлен в лоб статуи Дагота, чтобы бог проснулся. Теперь Дженна должна быть принесена ему в жертву, как только бог начнёт пробуждаться — а иначе, как сказано в священных свитках Скелоса, мир ждёт катастрофа. В момент пробуждения во дворец врываются Конан со спутниками. Конан побеждает Бомбату в поединке. Тем временем Дагот уже проснулся, и необходимо принести жертву. Зула пронзает копьём жреца, собравшегося убить Дженну. Дагот, получив столь неподходящую жертву, превращается в монстра и убивает королеву, пронзив её рогом. Конану удается победить злого бога, вырвав ему рог.

Поскольку королева погибла, Дженна становится правительницей Шадизара. Зулу она назначает начальницей стражи, Малека — шутом, а Акиро — советником. Она приглашает Конана стать её мужем и королём, но тот отказывается и уходит навстречу новым приключениям.

В ролях

Музыка 
Музыкальное сопровождение для фильма было создано Бэзилом Поледурисом и исполнено оркестром «Unione Musicisti Di Roma».

Производство

Концепция 
Продолжение киносаги о Конане должно было, по замыслу продюсеров, затмить первую часть. Universal Pictures, особенно после грандиозного успеха «Инопланетянина» Стивена Спилберга, делали ставку на позиционирование своей продукции как семейного развлечения. С этой целью было решено уменьшить количество крови, насилия, секса, за которые очень сильно критиковали первую часть о похождениях киммерийца, а заодно и языческие образы. Таким образом, рассчитывали привлечь более широкую аудиторию, в том числе и детей, то есть сделать семейное кино. С этой же целью в картину пригласили мегазвезду профессионального баскетбола Уилта Чемберлена и эпатажную и очень яркую певицу Грейс Джонс.

Режиссёр «Варвара» Джон Милиус, узнав о смене концепции, отказался участвовать в съёмках. На замену ему Дино де Лаурентис предложил кандидатуру Ричарда Флейшера, режиссёра «Викингов», одного из любимых фильмов Милиуса. Его дочь Рафаэлла де Лаурентис, продюсер «Конана-разрушителя», согласилась на это.
Шварценеггер также протестовал против подобных изменений, но его возражения предпочли не заметить. Директор Ричард Флейшер был согласен с Шварценеггером, но выполнил пожелания Universal о соответствии фильма с общей атмосферой комиксов. По сравнению с первым фильмом, был несколько уменьшен уровень насилия. Количество убитых персонажей не уменьшилось, но сократилось количество крови, при этом проливаемой. Также из фильма были убраны почти все аллюзии и символы с философским и языческим уклоном, которыми была полна первая часть саги. Сюжет в целом стал более прямолинейным и простым, не разбиваясь на эпизоды, как в первом фильме. Чего стало больше — так это разного рода оптических спецэффектов.

Как верно заметил кинокритик Роджер Эберт, в 1984 году, Конан стал дружелюбным семейным варваром.

Сценарий 
Авторы сценария Рой Томас и Джерри Конвэй перед этим вместе работали над полнометражным мультфильмом «Огонь и лёд» в том же жанре фэнтези. Рой Томас также создатель Рыжей Сони, персонажа одноименного фильма.

Фильм изначально должен был называться «», в соответствии с задумкой Томаса и Конвея, но затем сценарий был значительно переписан сценаристом Стэнли Манном и получил название «Конан-разрушитель». Тем не менее, Рой Томас и Джерри Конвей в титрах указаны среди создателей фильма в категории «Story by», то есть «основано на» (сюжет, сценарий или первоначальное литературное произведение, на основе которого в дальнейшем был разработан сценарий).

В сюжете присутствуют имена и образы, взятые из оригинальных произведений Говарда: королева Хаурана Тарамис, её сестра с пятном на теле, родившаяся согласно предсказанию (рассказ «Родится ведьма»), волшебник Тот-Амон (рассказ «Феникс на мече»), кристалл Сердце Аримана (роман «Час Дракона» и рассказ «Пламень Ашшурбанипала»), чудовище в красной мантии (рассказ «Сплошь негодяи в доме»).

Поскольку готовый продукт радикально отличался от их работы, Томас и Конвей продолжили создание графического романа, основанного на их сюжетной идее, под названием «». Чтобы дистанцироваться от фильма, они изменили имена большинства персонажей: Дженна стала Натари, имя Бомбаты было изменено на Страбона, Тот-Амона — на Раммона, Зулы — на Шумбаллу, а Дагот стал Азотом.

Актёрский состав 
Единственный герой из предыдущего фильма, попавший в этот, за исключением самого Конана — колдун Акиро, также несколько раз упоминается Валерия. Арнольд Шварценеггер, с помощью Уилла Хэтти, набрал дополнительные 5 килограммов по просьбе режиссёра картины Ричарда Флейшера, чтобы играть Конана в этом фильме. Макото Ивамацу, который играл колдуна и рассказчика в первом фильме, также возвращается со своим персонажем. Кроме того исполнитель роли Торгрима из первого фильма Свен-Оле Торсен в этом фильме сыграл эпизодическую роль одного из солдат королевы Тарамис.

Роль самой королевы исполнила Сара Дуглас. Другой известный отрицательный персонаж Сары Дуглас — полководец делгар Джа-дур в эпизоде фантастического сериала Вавилон-5 «Несущая смерть». В обоих фильмах героини Дуглас стремятся достичь всемогущества.

Популярная в те годы Грэйс Джонс играла дикарку Зулу, и была приглашена с целью увеличения популярности картины. Роль Бомбаты досталась известному баскетболисту Уилту Чемберлену, благодаря росту которого персонаж получился весьма запоминающимся. Для 15-летней Оливии д’Або роль Дженны стала дебютом.
Исполнителем роли вора Малека первоначально выступал , но из-за ухудшения здоровья в связи с рассеянным склерозом, Ландер был вынужден покинуть проект, и роль получил Трейси Уолтер. Небольшую роль лидера Хранителей Рога сыграл «заслуженный злодей» британского кино — . Чудовищное божество Дагота сыграл известный в те времена рестлер Андре «Гигант» Русимов, а костюм ему создал Карло Рамбальди. Ещё одного злодея, колдуна Тот-Амона, также сыграл рестлер Пэт Роуч.

Съёмки 
Фильм был снят в Мексике как мера сокращения расходов. Съёмки длились с ноября 1983 по февраль 1984 года в различных местах Мексики — включая Пачуку, потухший вулкан Невадо-де-Толука, , а также студии Churubusco. Несколько сцен были сняты в тех же локациях, что и «Дюна» Дэвида Линча. Де Лаурентис не успевала заниматься «Конаном-разрушителем» в полной мере, потому что погрузилась в работу над линчевской «Дюной». Чтобы сэкономить, она даже сняла некоторые сцены «Конана» в локациях, созданных для «Дюны».

Попытка продолжения фильма 

Третьим, завершающим фильмом трилогии о Конане должен был стать в 1987 году «Конан-завоеватель» (), основанный на повести Говарда «Час дракона», где Конан становится королём Аквилонии. Однако Шварценеггер не смог участвовать в этом фильме, так как был занят в фильме «Хищник», а выбранный взамен Кевин Сорбо не хотел играть чужую роль. В результате задуманная трилогия осталась незаконченной. Сценарий переделали, заменив Конана на другого героя Говарда — Кулла из Атлантиды, а фильм назвали «Кулл-завоеватель» (1997).

Примечания

Ссылки 

Приключенческие фильмы США
Фантастические фильмы 1984 года
Фильмы о Конане
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы Ричарда Флейшера
Фильмы о ворах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1984 года